Янцеве — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Янцеве — колишня назва села Світле Джанкойського району Автономної Республіки Крим України (до 1948 року)